Eko ou EKO peuvent référer à :

Cinéma / Télévision 
 M. Eko, un personnage du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus ;
 Eko, un personnage de la série animée japonaise Karas ;
 Eko, un comédien marocain d’origine marocaine parlant en arabe;

Terme professionnel 
 , un terme militaire allemand ;
 EKO, le label d'agriculture biologique décerné par l'organisme Skal aux Pays-Bas ;

Transport 
 Elko Municipal Airport, NV, États-Unis, un aéroport dont le code AITA est EKO ;

Musique 
 Eko Fresh (Ekrem Bora), un rappeur Allemand ;
 Eko, aussi connu sous le nom de Eko.Lsa, un rappeur français ;
 Eko, une marque italienne d'instruments de musique ;
 Ekoeko, un groupe français de musique

Toponymie 
 Eko, l'ancien nom de Lagos, Nigeria ;
 Eko, un village de la commune de Widikum-Boffe, au Cameroun ;

Patronymie 
 EKO, le pseudonyme de l'artiste satirique ukrainien Edward Kozak ;
 EKO, société canadienne

Jeux vidéo 
 Eko Software, un développeur de jeux vidéo ;

Sigle 
 Edgeworth-Kuiper object (en français, Objet de la Ceinture d'Edgeworth-Kuiper)

Voir aussi 
 
 
 Eckō Unlimited, une marque de vêtements